Рокавей-авеню:

 Рокавей-авеню — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии IRT New Lots Line.
 Рокавей-авеню — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IND Fulton Street Line.